José Ribeiro e Castro (1953-), homme politique ;
 José Ribeiro (1957-), footballeur.